Hondsberg ist Name folgender Orte:
 Hondsberg, Teil von Rosmalen
 Audembert, französische Gemeinde, auf Flämisch